Le xian autonome zhuang et yao de Lianshan (连山) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Lianshan (连山) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine.

Homonymie de toponyme